Александр Имшенецкий:
 Имшенецкий, Александр Александрович (1904/1905—1992) — советский микробиолог, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Имшенецкий, Александр Иосифович (1787—1896) — генерал-лейтенант.
 Имшенецкий, Александр Самуилович (1871—1920) — генерал-майор.